Maba jezik može označavati:
Maba (nilotski jezik), nilsko-saharski jezik iz Čada.
Maba (južnohalmaherski jezik), austronezijski jezik u Molucima.